Брайнин (Брайнина) — еврейская матронимическая фамилия. В Европе среди евреев, принявших христианство, известна как Brainin с 1-й половины XVIII века. Известные носители:

Брайнин 
 Брайнин, Абрам Лазаревич (1880 или 1877 — после 1941) — оперный и камерный певец, отец Теодора Брайнина.
 Брайнин, Боб — американский диджей (популярная радиостанция :en:WFMU).
 
 Брайнин, Валерий Борисович (род. 1948) — российско-германский музыковед, музыкальный педагог, музыкальный менеджер, поэт, сын Бориса Львовича Брайнина.
 Брайнин, Владимир Ефимович (род. 1951) — российский художник.
 Брайнин, Грегуар (1934—2016) — французский поэт, кинорежиссёр и философ, сын Давида Брайнина.
 Брайнин, Давид (1905—1942) — французский художник и артист балета, погиб в Освенциме.
 Брайнин, Джером (Джерри) (1916—2000) — американский композитор, аранжировщик, джазмен.
 Брайнин, Дэнни — киноактёр («Экстро», «Йентл», «Уличный парень»).
 Брайнин, Кирилл Владимирович (род. 1979) — российский журналист.
  (1920—2020) — австрийская свидетельница Холокоста, участница еврейского Сопротивления, узница Освенцима и Равенсбрюка, мать Элизабет Брайнин, жена Хуго Брайнина.
 Брайнин, Макс (1909—2002) — австрийско-американский рекламный график.
 Брайнин, Михаэль (род. 1951) — австрийский учёный-нейролог.
 Брайнин, Моисей — еврейский общественный деятель, почётный гражданин Риги, обратился к Александру II с ходатайством об отмене черты оседлости для евреев (1856).
 Брайнин, Норберт (1923—2005) — австрийско-британский скрипач, основатель квартета «Амадеус».
 Брайнин, Питер (Brainin (Брэйнин); род. 1959) — американский саксофонист и джазовый композитор.
  (Breinin; 1910—2000) — российско-американский художник и дизайнер.
 Брайнин, Рувим (1862—1939) — еврейский публицист, биограф, литературный критик.
 Брайнин, Симон (1854—?) — российско-американский врач и общественный деятель.
 Брайнин, Теодор Абрамович (ок. 1905—?) — советский киноактёр.
 (1913—1992) — австрийско-американский поэт.
 Брайнин, Харальд (1923—2006) — австрийский писатель, поэт, журналист.
  (род. 1924) — свидетель Холокоста, отец Элизабет Брайнин, брат Норберта Брайнина, муж Лотте Брайнин.
  (род. 1949) — австрийский психоаналитик и учёный, дочь Лотте и Хуго Брайнин.
 Брайнин, Яков Маркович (1899—1976) — советский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор.

Брайнина 
 Брайнина, Берта Яковлевна (1902—1984) — советский литературовед, критик.
 Брайнина, Хьена Залмановна (род. 1930) — российский учёный-химик, профессор.

Двойные фамилии 
 Рёр-Брайнин, Софи (1861—1937) — польско-немецкая оперная певица.

Примечания